The Pinkprint — третий студийный альбом американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, вышедший 12 декабря 2014.

В поддержку альбома были выпущены синглы: «Pills n Potions», «Anaconda», «Only, Bed of Lies», «Truffle Butter», «The Night Is Still Young», «Trini Dem Girls».

Релиз 
В августе Минаж объявила, что Pinkprint будет выпущен в четвёртом квартале 2014. В следующем месяце, она заявила, что выпуск альбома перенесен на 15 декабря 2014 года.

Стандартная версия Pinkprint состоит из шестнадцати песен В делюкс-версию добавлены три новых трека.
«Truffle Butter» — эксклюзивный трек для ITunes Store. «Mona Lisa» и «Put You in a Room» — эксклюзивные треки для Target и Соединенного Королевства. В японское издание альбома был добавлен трек «Wamables».

Американский ретейлер Best Buy упаковал последний выпуск с уменьшенным вариантом календаря Минаж 2015 года.

В течение первой недели продаж было обнаружено, что делюкс-версии The Pinkprint были неумышленно отправлены во всем мире с инструментальной версией «Anaconda» вместо оригинальной песни.

Синглы 
 «Pills n Potions»
Песня была выпущена как лид-сингл 21 мая 2014. Минаж объявила о выпуске в 2014 на Billboard Music Awards. Песня достигла максимума (24-й строчки) в Billboard HOT 100.
 «Anaconda»
Второй сингл с альбома был выпущен 4 августа 2014. Песня достигла максимума 2-й строчки в Billboard Hot 100, став самым «высоким» синглом Минаж в США до настоящего времени. «Anaconda» возглавляла Hot R&B/Hip-Hop Songs и Hot Rap Songs шесть недель.

 «Only»
Песня записана с Дрейком, Лил Уэйном и Крисом Брауном. «Only» стала 3-м синглом с альбома. В Billboard Hot 100 достигла 12-й строчки. Возглавила Hot R&B/Hip-Hop Songs и Rap Songs charts.

 «Bed of Lies»
Записана с Скайлар Грей. В Billboard Hot 100 достигла 62-й строчки.

 «Truffle Butter»
Из-за незапланированной популярности, «Truffle Butter» с участием Дрейка и Лил Уэйна была выпущена на iTunes и Spotify для покупки. «Truffle Butter» стала хитом № 1 на городских и ритмичный радио. С момента своего релиза, песня достигла своего пика (14 строка) в Billboard Hot 100, 4 строка в Hip-Hop/R&B Songs, 2-я строка в Rap Songs Charts.

 «The Night Is Still Young»
Как сингл трек был выпущен 12 апреля 2015 года. Клип вышел 22 мая на потоковом сервисе Tidal, владельцем которого является Jay-Z. 27 мая был выпущен на VEVO. Сингл достиг 35-й строчки в Billboard HOT 100.

 «Trini Dem Girls»
Записана с Lunchmoney Lewis. Впервые, Минаж выступила с синглом 30 августа 2015 года на «VMA 2015».

Продвижение 
6 декабря 2014 года, Минаж появилась как гость в эпизоде Saturday Night Live NBC рядом с Джеймсом Франко. Она исполнила три песни из альбома: «Bed of Lies», «Only» и «All Things Go». Она также участвовала в нескольких эпизодах. В течение недели выпуска альбома, Минаж посетила несколько ток-шоу в продвижении для альбома. 15 декабря Ники появилась на The Ellen DeGeneres Show дала интервью и исполнила «Bed of Lies». 16 декабря, Минаж появилась на The Today Show дала интервью. Вечером, она появилась на The Tonight Show Starring, дала интервью для Джимми Фэллон. 18 декабря, Минаж появилась на 106 & Park как приглашенный артист шоу, чтобы обсудить альбом и шоу. 19 декабря, Минаж появилась на The Real для интервью.

Минаж поддержала альбом с семнадцатью турами по Европе. Тур начался 16 марта 2015. Концерты прошли в Швеции, Ирландии, Соединенном Королевстве, Норвегии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах. The Pinkprint Tour в Европе закончился 12 апреля 2015.

 Трей Сонгз был на разогреве перед каждым концертом.

Список композиций

Чарты

Коммерческая работа 
The Pinkprint дебютировал под номером два  в Billboard 200. На его первой неделе продало 244 000 копий. На второй неделе альбом остался под номером два, продажи достигли ещё 150 000 копий. В Соединенном Королевстве, The Pinkprint дебютировал под номером 22 в UK Albums Chart с продажами 17 604 копий.

Приглашенные исполнители 
Бейонсе — «Feeling Myself»
Крис Браун — «Only»
Дрейк — «Only», «Truffle Butter»
Ариана Гранде – «Get on Your Knees»
Скайлар Грей — «Bed of Lies»
 Джереми — «Favorite» «Want Some More»
 Lunchmoney Lewis — «Trini Dem Girls»
Лил Уэйн — «Only», «Truffle Butter»
 Мик Милл — «Buy a Heart», «Big Daddy»
 Джесси Во — «The Crying Game» (не указана)
 Asabe Ighile — «Foor Door Aventador»

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Ники Минаж
Альбомы, спродюсированные Boi-1da
Альбомы, спродюсированные will.i.am
Альбомы, спродюсированные Hit-Boy
Альбомы Young Money Entertainment
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke